Лафо́сс или Ла Фо́сс, также Ляфосс и Ля Фосс () — французская фамилия, происходящая от слова «фосс» (fosse) — яма.

Известные носители 
 Лафосс, Антуан де (1653—1708) — французский поэт, драматург и переводчик.
Лафосс, Жак Матюрен (1757—1824) — французский военный деятель.
 Лафосс, Жан Батист Адольф (1810—1879) — французский художник (живописец и график), гравёр и иллюстратор, работавший в Литве, Польше, Франции.
 Лафосс, Шарль де (1636—1716) — французский художник; ученик Лебрена.

Двойная фамилия 
 Кёссен де Лафосс, Шарль Александр (1829—1910) — французский художник.